Zonorhynchus är ett släkte av plattmaskar. Zonorhynchus ingår i familjen Cicerinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Zonorhynchus